Le Mahindra International 1996 est l'édition 1996 du Mahindra Classic qui se déroule à Bombay du 2 au . Le tableau est constitué de 32 joueurs dont 8 têtes de série et deux wild-card Arjan Singh et Akhil Behl. 

Peter Nicol remporte le titre face à Rodney Eyles.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à Bombay
Squash en 1996
Sport en Inde en 1996
Sport en décembre 1996